Магистрала 29 на САЩ (United States Route 29) е пътна магистрала, част от магистралната система на Съединените щати, преминаваща през щатите Флорида, Алабама, Джорджия, Южна Каролина, Северна Каролина, Вирджиния, Федерален окръг Колумбия и Мериленд. Обща дължина 1037,1 мили (1668,8 km), от които най-много в щата Вирджиния 248 мили (399 km), най-малко – във Федерален окръг Колумбия 8,6 мили (13,8 km).

Магистралата започва в центъра на град Пенсакола, разположен в крайната северозападна част на Флорида, насочва се на север и след 70 km навлиза в южната част на щата Алабама. Тук магистралата пресича югоизточната част на щата, преминава през 9 окръжни центъра и след 365 km преминава на територията на щата Джорджия. Пресича северозападната част на щата в направление от югозапад на североизток, на протежение от 333 km, като преминава през 10 окръжни центъра, в т.ч. през столицата Атланта. След това Магистрала 29 преминава през северозападната част на щата Южна Каролина на протежение от 176 km и през 4 окръжни центъра. Южно от град Шарлът навлиза в щата Северна Каролина, пресича централната му част от юг на север, в т.ч. и през град Грийнсбъро и след 271 km преминава на територията на щата Вирджиния. Преминава през централната част на щата от юг-югозапад на север-североизток, пресича федералния окръг Колумбия, навлиза в щата Мериленд и след 42 km завършва при изход № 87 на , западно от град Балтимор.

От Магистрала 29 на САЩ се отделя една магистрала, която също е от магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 129  в щатите Флорида, Джорджия, Северна Каролина и Тенеси 582 мили (937 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1